Pearsall ist der Familienname folgender Personen:

 Alan William Halliday Pearsall (1925–2006), britischer Marinehistoriker
 Phyllis Pearsall (1906–1996), britische Kartografin, Sachbuchautorin und Malerin
 Robert Lucas Pearsall (1795–1856), englischer Rechtsanwalt und Komponist
 Ronald Pearsall (1927–2005), englischer Autor
 William Harold Pearsall (1891–1964), britischer Botaniker

Pearsall ist der Name mehrerer Orte:
 Pearsall (Texas), Vereinigte Staaten
 Pearsall (Western Australia), Australien

Sonstiges:
 Pearsall Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika